Dolenec ist der Familienname folgender Personen:

 Irislav Dolenec (1921–2009), jugoslawisch-kroatischer Leichtathlet, Fußballspieler, Handballspieler, Handballtrainer und Numismatiker
 Jure Dolenec (* 1988), slowenischer Handballspieler